Apatosaurinae è una sottofamiglia della famiglia dei diplodocidae, vissuta tra i 157 e i 150 milioni di anni fa, in Nord America. Gli animali appartenenti a questo gruppo comprendono i generi Apatosaurus e Brontosaurus, che insieme comprendono cinque specie, e i giganteschi Atlantosaurus e Amphicoelias, anche se la loro classificazione è incerta.

Di seguito è riportato un cladogramma, che mostra la tassonomia di Diplodocidae, secondo gli studi di Tschopp et al., 2015.

Note

Collegamenti esterni 
 

Diplodocidi